Francine's Flashback, titulado Los Recuerdos de Francine en Latinoamérica y España, es el cuarto episodio de la serie American Dad, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Stan está en la cama mirando televisión, Francine, sin éxito, intenta recordarle su aniversario. Stan no tiene idea de sus intenciones. Sin embargo, se acuerda que hoy es el día de pesca de la CIA. Francine le advierte a Hayley que la ropa que lleva puesta es muy corta. Hayley insiste en que no hay nada inapropiado sobre su manera de vestirse y se va hacia la puerta. Mientras se está yendo, Hayley piensa si alguna vez su madre estuvo en "onda". Jeff le dice a Hayley que la va a llevar al festival del "Hombre en Llamas". Mientras tanto, Stan y sus compañeros de la CIA van de pesca. En el centro comercial, Steve supera sus miedos y le pregunta a Lindsay Coolidge si quiere salir con él.

Lindsay contesta que le encantaría, siempre y cuando él le encuentre una cita para su amiga, Jewel, que es extremadamente fea. Más tarde, a altas horas de la madrugada, Stan finalmente recuerda su aniversario. Cuando llega a casa, lleva con él a Whitney Houston, completamente desorientada, para que le cante a Francine una canción romántica. En lugar de eso, Stan y Houston empiezan a pelearse por un sobre de cocaína. Francine le dice a Stan que haberse olvidado de su aniversario es lo más desconsiderado que hizo en su vida y que jamás lo olviara. Stan le da una tarjeta de felicitación que le rocía gas a Francine en la cara. Stan lleva a Francine, inconsciente, a la CIA, donde le pide a un especialista que le borre de su memoria las últimas 20 horas. Pero cuando Francine recobra la conciencia, piensa que es 1985: una pequeña equivocación en el borrado de memoria le había borrado los últimos 20 años. Bullock le informa a Stan que la pérdida del la memoria es irreversible. Cuando Francine se despierta en su casa, le dice a Stan que es un "narco", grita al ver a Roger y no sabe qué pensar sobre Klaus. Stan mira un video sobre la pérdida de memoria. 

Luego decide seguir los consejos del video y hacerle creer a Francine que todavía tiene dieciocho años. El primer paso es llevar de vuelta a Francine al departamento de West Langley, donde vivía cuando tenía dieciocho años. Después de desalojar a la anciana que vive allí, Stan pone su plan en marcha. Le dice a Francine que es su nuevo compañero de cuarto. Luego le cuenta cómo se conocieron y se enamoraron. En un flash back, Stan, joven, ve a Francine haciendo dedo. Frena su automóvil y se ofrece llevarla. Luego, un mapache se cruza en el camino y es atropellado. Stan termina el sufrimiento del animal lastimado disparándole en el ojo. Sorprendentemente, Francine responde abrazando a Stan. Después de escuchar la historia, Roger le dice a Stan que, para ganar el corazón de Francine, solamente tiene que recrear ese momento. Hayley abandona a su madre en la autopista. Cuando Stan le ofrece llevarla, ella se sube al automóvil. Stan aprieta el botón de un control remoto y libera un mapache de una jaula ubicada al costado del camino. Stan atropella al animal y luego saca el arma para matarlo. Francine le dice a Stan que no cree que haya lastimado al mapache. Stan le apunta, pero cuando está a punto de disparar, Francine le mueve la mano hacia arriba. Stan carga a Francine sobre el hombro y la mete en el automóvil. 

Luego persigue al mapache, que finalmente muere por una explosión en una estación de servicio. Francine piensa que Stan está loco y le ordena que se mantenga lejos de ella. Poco después, de entre los escombros de la explosión, aparece el mapache, ileso. Steve no puede encontrar a nadie que esté dispuesto a salir con Jewel. Entonces, con desesperación, acude a Roger. Cuando Roger ve a Jewel, siente una repulsión extrema. A pesar de su primera reacción, sale con ella en una cita. Stan se entera de que Jeff, el novio de Francine, la llevó al festival del "Hombre en Llamas". Stan, Hayley y Klaus van al festival. Mientras tanto, Steve y Lindsay, y Roger y Jewel, vuelven a la casa. Lindsay le cuenta a Steve que solamente salió con él para que Jewel tuviera una cita. En la cocina, Jewel intenta besar a Roger. Roger le rocía la cara con un líquido para limpiar hornos. En el festival, Stan, Hayley y Klaus no pueden encontrar a Francine. Stan le comenta a Hayley que la flor seca que él lleva era del ramo de novia de Francine. 

Él le había dicho a Francine que la representaba a ella como "el rayo de sol en un mundo repleto de nubes". En la casa, Jewel descubre que Roger es un extraterrestre. Roger la golpea en la cabeza con una sartén y ella pierde el conocimiento. Lindsay corre hacia la puerta, pero también la golpean y queda inconsciente. Mientras tanto, en el festival, Jeff le dice a Hayley que Francine lo abandonó, y que sólo trajo a Francine al concierto para llamar la atención de Hayley. Hayley toma a Jeff y comienzan a besarse apasionadamente. Stan le da a Francine una flor, pero ella se la mete en la boca, pensando que es un alucinógeno. Más tarde, la esfinge del Hombre en Llamas cae sobre Francine. Stan la rescata. Cuando Francine recobra la consciencia, besa a Stan y le pide que no se vaya. Luego, Stan y Steve borran la memoria de Jewel y Lindsay.

Enlaces externos 
 
 En tv.com Francine's Flashback

Episodios de American Dad